

Patronyme 

 Jean-Claude Yacoubian, footballeur français.

Voir aussi 
 L'Immeuble Yacoubian roman dont est tiré le film L'Immeuble Yacoubian.